Wasiewicze to nazwa miejscowości na Litwie i dwóch miejscowości na Białorusi.

Miejscowość na Litwie 
 Wasiewicze – wieś w starostwie Wielka Wieś, w rejonie ignalińsim, w okręgu uciańskim

Miejscowości na Białorusi 
 Wasiewicze – wieś w sielsowiecie Woropajewo rejonie postwaskim w obwodzie witebskim 
 Wasiewicze – wieś w sielsowiecie Dworzec rejonie zdzięciolskim w obwodzie grodzieńskim

Linki zewnętrzne